La page concile d'Orléans répertorie les conciles et synodes diocésains qui se tiennent  dans la ville française d'Orléans au Moyen Âge et à l'Époque moderne.

Il semble que six conciles d'envergure nationale se soient tenus à Orléans entre 511 et 634 ou 645.

Haut Moyen Âge

Époque mérovingienne (481-751)

Plusieurs conciles de dimension nationale se tiennent à Orléans durant l'époque mérovingienne.

Un premier concile d'envergure nationale est ouvert le , il est connu sous l'appellation de I concile d’Orléans. L'assemblée est convoquée et par le roi des Francs Clovis I et en sa présence. La ville est alors désignée sous le nom d'Aurelianum ou Aurelianensis. Il réunit , venus de toutes les régions du royaume franc. Il entérine l’alliance entre le roi des Francs et l’Église, des règles régissant les relations entre le pouvoir royal et l’Église établissent une coopération entre les rois de France et l’Église catholique ; il établit le droit d'asile ; il prend quelques mesures de discipline interne à l’Église ; il reprend certaines décisions du concile d'Agde de 506, en particulier la condamnation de l’arianisme. Les procès verbaux du concile relèvent .

 
Un deuxième concile d'envergure nationale (II concile d’Orléans), s'ouvre le . Il est convoqué par les trois rois des Francs, Clotaire I, Thierry I et Childebert I, et présidé par l'archevêque de Bourges, Honoré I (Honoratus). Sous l’impulsion en partie de saint Aubin d'Angers, une réforme des mœurs de l’Église est adoptée. Les décisions prises reprennent certaines du concile d'Epaone (517), à savoir que les femmes ne peuvent plus être sacrées diaconesses. Cette mesure est renforcée par la décision d’exclure de la communion des chrétiens les femmes « consacrées malgré l’interdiction des canons et qui se seraient remariées »  ; sont condamnés ceux qui retournent au culte des idoles et mangent de la chair sacrifiée aux dieux ; le mariage entre très proches parents est interdit. Les procès verbaux du concile relèvent 21 canons. Ce concile est parfois situé en 536. 

Un troisième concile d'envergure nationale, ou III concile d’Orléans, s'ouvre aux environs du , il est présidé par Loup, archevêque de Lyon . Il établit principalement le dimanche comme jour du Seigneur : il interdit le travail des champs le dimanche ; il défend aux clercs de pratiquer l’usure et prononce une interdiction des conjurations de prêtres, comme critique de leur évêque (canon 24, rappel du canon 18 du concile de Chalcédoine). L'évêque doit racheter un esclave chrétien au service d'un juif s'il se réfugie dans l'église, alors que les constitutions du Bas-Empire romain exigeaient de le rendre au maitre, sans autres garanties. Les procès verbaux du concile relèvent 33 canons.

Un conciliabule, dont on ne connait pas le sujet, se déroule à Orléans en 540.

Un quatrième concile d'envergure nationale, ou IV concile d’Orléans, s'ouvre en 541 et réunit trente-huit évêques et douze représentants d'évêque. Il prend notamment quelques mesures concernant la liturgie :  le cycle pascal sera utilisé pour déterminer la date de Pâques dans toute la Gaule ; la lutte contre le paganisme, avec une peine de mort pour tout culte aux dieux païens, de même que pour les serments faits aux dieux ou sur la tête d'un animal ; une série de mesures tournées contre les juifs reprennent des dispositions des précédents conciles : les juifs ne peuvent employer un chrétien ni un païen ; un esclave païen ou chrétien appartenant à un juif qui s’enfuit et se réfugie dans une église ou une maison chrétienne ne peut être ramené à son propriétaire, et les esclaves chrétiens appartenant à des juifs doivent être libérés, moyennant un rachat ; les juifs ne peuvent paraître en public durant la période de Pâques. Les procès verbaux du concile relèvent .

En 545, la ville héberge un concile sur la discipline.

Un cinquième concile d'envergure nationale, ou V concile d’Orléans, s'ouvre le . Il est à nouveau réuni à l'initiative de Childebert I. Certains canons y stipule que le pape condamne un recueil favorable au nestorianisme, insistant sur la nature humaine de Jésus ; que l’élection des évêques est soumise à l’accord du roi (après élection par le peuple ou le roi) ; que les évêques doivent prendre soin des lépreux. Parmi les participants, on peut noter : l'archevêque d'Arles Aurélien, l'évêque d'Uzès Firmin, l'évêque de Chartres Lubin, l'évêque de Senlis Genotigernus, l'évêque de Paris Saffaracus, l'évêque de Meaux Medoveus. Les procès verbaux du concile relèvent .

Un concile se déroule à Orléans en 581 ? (Lyon) puis un autre en 621.

Un sixième concile d'envergure nationale, ou VI concile d’Orléans convoqué par Clovis II, se tient en 645 (ou 634 ?). Il a pour objet principal la lutte contre l'hérésie des monothélites. Il s'agit du dernier concile de l'époque mérovingienne, ainsi que le dernier d'envergure nationale à s'être tenu à Orléans.

Époque carolingienne (751-987)
Un plaid ayant pour thème la guerre d'Aquitaine est convoqué à Orléans en 766. Des synodes diocésains se tiennent en 820 à l'initiative de Théodulf d'Orléans en 871 à Bou à l'initiative de l'évêque Gaultier.

Bas Moyen Âge

Capétiens (987-1328)
Un concile se déroule à Orléans en 1022 afin de combattre des hérétiques dans le cadre de l'affaire dite de l'hérésie d'Orléans. Il se tient en présence du roi Robert II et de son épouse Constance d'Arles.

Le concile se déroulant en juin 1029, qui se tient à l'occasion de la dédicace de l'église Saint-Aignan d'Orléans voit à nouveau la présence de Robert II.

Un concile se tient en 1127 (ou 1129). Il est présidé par Ombaud, archevêque de Lyon, l'objet de l'assemblée n'est pas connu.

Des synodes diocésains se déroulent à l'initiative des évêques d'Orléans : en 1193 par Henri de Dreux, en 1314 par Milon de Chailly, en 1324 par Roger-le-Fort.

Valois (1328-1498)
Un synode diocésain se tient en 1335 à l'initiative de l'évêque d'Orléans Jean III ou Jean IV.

Un concile contre Jean I de Bourgogne dit Jean sans Peur se tient en 1411.

Le concile de 1477 ou 1478, ou « Assemblée du clergé de France », est convoqué par le roi Louis XI. Il a notamment pour objet la guerre sainte contre l'Empire ottoman.

Époque moderne
Un concile devait initialement se tenir à Orléans en septembre 1510, il se déroulera en fait à Tours.

Des synodes diocésains se tiennent en 1525, 1526, 1542, 1558.

Le troisième synode national des églises réformées de France se tient à Orléans le .

Des synodes diocésains se tiennent en 1580, 1587, 1589, 1606, 1632, 1633, 1634, 1635, 1640, 1642, 1644, 1663, 1664, 1736.

Notes et références 

 Karl-Joseph von Hefele, 1870 (voir dans la bibliographie) :

 Adolphe-Charles Peltier, 1847 (voir dans la bibliographie) :

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire d'Orléans
 Histoire du christianisme

Bibliographie
 
 

Orleans 0
Droit d'asile
Église au Moyen Âge
Histoire d'Orléans
O